Национа́льные культу́рные це́нтры Сочи — общественные организации в области возрождения, развития и пропаганды национальных культур и религии среди населения города Сочи, Краснодарский край, Россия.

История 
В 1920—1930-х в Сочи работал клуб «Нацмен» (национальных меньшинств), в котором проводились доклады, беседы, вечера, спектакли на национальных языках, показывались кинофильмы. В зрительном зале клуба было 300 мест. В 1931 по решению Краснодарского райисполкома в городе была создана «нацменкомиссия», в которой было 4 секции — армянская, греческая, грузинская и украинская. Ныне все центры входят в Сочинский совет национальных объединений.

Список центров 
 Адыгэ-Хасэ — адыгский (с 29.04.1989)
 Севан — армянский (с 16.11.1989)
 Эноси — греческий (с 14.07.1990)
 Общество кубанских казаков (с 24.11.1990)
 Собор — русский (с 22.02.1992)
 Меген — еврейский (с 20.01.1993)
 Апсны — абхазский (с 11.12.1993)
 Иверия — грузинский
 Аль-Амин — мусульманский
 Алания — осетинский (с 2001)
 Белая Русь — белорусский
 Украинский
 Польский
 Чувашский
 Татарский
 Таджикский
 Сербский
 Ассирийский

Списки:Сочи